Mulinum acaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Mulinum acaule ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
acaule